Come What(ever) May — второй студийный альбом американской рок-группы Stone Sour, выпущенный 1 августа 2006 года на лейбле Roadrunner Records. Он был записан и спродюсирован Ником Раскулинцом и группой в студии 606 в Лос-Анджелесе (Калифорния). Работа над альбомом началась еще в 2003 году, когда вокалист Кори Тейлор и гитарист Джеймс Рут писали материал для своей другой группы Slipknot. В январе 2006 года Stone Sour приступили к записи своего второго альбома, во время которого барабанщик Джоэл Экман покинул группу из-за семейных проблем. В конце концов его заменил бывший барабанщик Soulfly Рой Майорга, который сыграл на всех треках альбома, кроме двух.

Список композиций

Участники записи 

Stone Sour
 Кори Тейлор — вокал
 Джеймс Рут — гитара, ударные на «The Day I Let Go»
 Джош Рэнд — гитара
 Шон Экономаки — бас-гитара
 Рой Майорга — ударные (Треки с 2 до 12)

Приглашенные музыканты
 Шеннон Ларкин — ударные на «30/30-150»
 Рэми Джеффи — пианино на «Zzyzx Rd»

Технический персонал
 Ник Рискулинеш — продюсер, инжиниринг
 Mike Terry — инжиниринг
 Пол Фьюг — инжиниринг
 Джон Льюстью — инжиниринг
 Джон Николсон — барабанный техник
 Рэнди Стауб — микширование
 Роб Стефансон — ассистент по микшированию
 Тед Дженсен — мастеринг
 Монте Коннер — A&R
 Кори Бреннан — менеджер
 Джейсон Джон — ассистент менеджера
 Рик Роскин — книжный агент США
 Джон Джексон — интернациональный книжный агент
 Хью Сим — дизайн обложки
 Чапман Бэйлер — фотограф

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Stone Sour
Альбомы альтернативного метала
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Альбомы, сертифицированные как золотые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Roadrunner Records